Osceola County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Osceola County, Florida 
 Osceola County, Iowa 
 Osceola County, Michigan